{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (66401) - || 1999 LJ11 || 8 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66402) - || 1999 LY12 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66403) - || 1999 LM13 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66404) - || 1999 LK20 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66405) - || 1999 LZ20 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66406) - || 1999 LA22 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66407) - || 1999 LQ28 || 14 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66408) - || 1999 LA35 || 14 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66409) - || 1999 MK1 || 20 juni 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66410) - || 1999 NS6 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66411) - || 1999 NB7 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66412) - || 1999 NW7 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66413) - || 1999 NX7 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66414) - || 1999 NC8 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66415) - || 1999 NG8 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66416) - || 1999 NR9 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66417) - || 1999 NC10 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66418) - || 1999 NN10 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66419) - || 1999 NR13 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66420) - || 1999 NA15 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66421) - || 1999 NQ19 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66422) - || 1999 NN23 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66423) - || 1999 NV26 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66424) - || 1999 NA27 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66425) - || 1999 NS32 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66426) - || 1999 NW33 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66427) - || 1999 NP34 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66428) - || 1999 NB36 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66429) - || 1999 NQ38 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66430) - || 1999 NX41 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66431) - || 1999 NX45 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66432) - || 1999 NL46 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66433) - || 1999 NF49 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66434) - || 1999 NX49 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66435) - || 1999 NT50 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66436) - || 1999 NT52 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66437) - || 1999 NK54 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66438) - || 1999 NN54 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66439) - || 1999 NG55 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66440) - || 1999 NF56 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66441) - || 1999 NX56 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66442) - || 1999 NZ56 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66443) - || 1999 NW57 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66444) - || 1999 NS59 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66445) - || 1999 NV59 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66446) - || 1999 NF61 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66447) - || 1999 NG65 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66448) - || 1999 OY1 || 22 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66449) - || 1999 OZ1 || 22 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66450) - || 1999 OH2 || 22 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66451) - || 1999 OS2 || 22 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66452) - || 1999 OF4 || 21 juli 1999 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| (66453) - || 1999 PC || 3 augustus 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (66454) Terezabeatriz || 1999 PM || 3 augustus 1999 || Wykrota || C. Jacques, L. Duczmal
|-
| (66455) - || 1999 PV2 || 7 augustus 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66456) - || 1999 PS5 || 12 augustus 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66457) - || 1999 PY7 || 7 augustus 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66458) Romaplanetario || 1999 QV1 || 22 augustus 1999 || Ceccano || G. Masi
|-
| (66459) - || 1999 RD4 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66460) - || 1999 RX8 || 4 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66461) - || 1999 RQ11 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66462) - || 1999 RS11 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66463) - || 1999 RS12 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66464) - || 1999 RS14 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66465) - || 1999 RJ15 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66466) - || 1999 RK16 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66467) - || 1999 RT16 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66468) - || 1999 RL17 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66469) - || 1999 RL18 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66470) - || 1999 RP18 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66471) - || 1999 RV19 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66472) - || 1999 RM24 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66473) - || 1999 RZ24 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66474) - || 1999 RC25 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66475) - || 1999 RH26 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66476) - || 1999 RM26 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66477) - || 1999 RW26 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66478) - || 1999 RB27 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66479) Healy || 1999 RQ33 || 4 september 1999 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| (66480) - || 1999 RW33 || 10 september 1999 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| (66481) - || 1999 RZ34 || 11 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66482) - || 1999 RW37 || 12 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66483) - || 1999 RZ38 || 13 september 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (66484) - || 1999 RR39 || 7 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66485) - || 1999 RX41 || 13 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66486) - || 1999 RF42 || 14 september 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (66487) - || 1999 RL42 || 13 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66488) - || 1999 RD44 || 15 september 1999 || Calgary || G. W. Billings
|-
| (66489) - || 1999 RS44 || 15 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66490) - || 1999 RS49 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66491) - || 1999 RG54 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66492) - || 1999 RZ54 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66493) - || 1999 RV56 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66494) - || 1999 RM57 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66495) - || 1999 RD62 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66496) - || 1999 RZ64 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66497) - || 1999 RK66 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66498) - || 1999 RR67 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66499) - || 1999 RR71 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66500) - || 1999 RK73 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten